Alexàndrovca, localitat de Moldàvia
 Rússia:
 Aleksàndrovka (Ieisk), poble del territori de Krasnodar 
 Aleksàndrovka (Razdólnoie), poble del territori de Krasnodar 
 Aleksàndrovka (Penza), poble de la província de Penza 
 Aleksàndrovka (Griazi), poble de la província de Lípetsk 
 Aleksàndrovka (Rostov), poble de la província de Rostov 
 Aleksàndrovka (Altai), poble del territori de l'Altai 
 Aleksàndrovka (Terbuní), poble de la província de Lípetsk 
 Aleksàndrovka (Omsk), poble de la província d'Omsk 
 Aleksàndrovka (Marí El), poble de la república de Marí El 
 Aleksàndrovka (Mordòvia), poble de la república de Mordòvia 
 Aleksàndrovka (Tula), poble de la província de Tula 
 Aleksàndrovka (Vorónej), poble de la província de Vorónej 
 Aleksàndrovka (Vérkhniaia Khava), poble de la província de Vorónej 
 Aleksàndrovka (Volgograd), poble de la província de Volgograd 
 Aleksàndrovka (Tambov), poble de la província de Tambov 
 Aleksàndrovka (Volsk), poble de la província de Saràtov 
 Aleksàndrovka (Rtísxevo), poble de la província de Saràtov 
 Aleksàndrovka (Atkarsk), poble de la província de Saràtov 
 Aleksàndrovka (Arkadak), poble de la província de Saràtov 
 Aleksàndrovka (Saràtov), poble de la província de Saràtov 
 Aleksàndrovka (Belogorsk), poble de la república de Crimea 
 Aleksàndrovka (Simferòpol), poble de la república de Crimea 
 Aleksàndrovka (Krasnogvardéiskoie), poble de la república de Crimea